En français le mot environnement peut avoir plusieurs sens.

 Environnement physique ou naturel : article Environnement 
 Environnement social : article contexte social

Informatique 
 Environnement (informatique)
 Environnement d'exécution
 Environnement d'exécution Java
 Environnement de développement
 Environnement de développement intégré
 :Catégorie:Environnement graphique
 Environnements informatiques pour l'apprentissage humain
 Variable d'environnement

Pour la théorie de l'évolution 
 Environnement de l'adaptation évolutive
 Environnement nocturne

Autres 
 Économie de l'environnement : secteur d'activité économique
 Environnement intelligent (par exemple, pour la domotique)
 Dans le domaine de l'intelligence économique : la perception de l'environnement
 Environnement des travailleurs indépendants en Belgique
 En art (architecture/sculpture) : environnements visionnaires